«После свадьбы» () — художественный фильм датского режиссёра Сюзанны Бир. Премьера ленты состоялась 24 февраля 2006 года.

Американский ремейк картины был снят в 2010 году.

Сюжет 
Датчанин Якоб Педерсен более 20-ти лет живёт в Индии и работает в детском доме в Мумбае. Неожиданно поступает предложение от богатого мецената о вложении значительных средств в еле сводящий концы с концами приют. Единственное условие — Якоб должен лично прибыть в Копенгаген. Якоб, который давно не был на родине, не горит желанием туда возвращаться, однако ради финансовой помощи отправляется в Данию, обещая мальчику Прамону, с которым он особенно сблизился, вернуться до его дня рождения, когда Прамону исполнится 8 лет. 

В Копенгагене Якоб встречается с Йоргеном Ханнсоном, который обещает подумать о финансировании благотворительного проекта Якоба до понедельника, а на выходные он приглашает Якоба на свадьбу своей дочери Анны. На свадьбе Якоб неожиданно встречает Елену, свою бывшую возлюбленную, в которой он расстался 20 лет назад. Более того, из тоста Анны Якоб узнаёт, что воспитавший её Йорген не является её биологическим отцом. Якоб понимает, что Анна его дочь, о существовании которой он не знал все эти годы. Он пытается поговорить с Еленой, но та не хочет обсуждать события прошлого. Йорген же утверждает, что пригласил Якоба случайно, не зная, что он тот самый человек, с которым когда-то встречалась Елена.

После свадьбы Йорген тянет с подписанием контракта. Тем временем Анна узнаёт, что Якоб её отец, и хочет начать общение с ним. Наконец, Йорген обещает Якобу на благотворительность гораздо большую сумму, чем тот ожидал. Йорген предлагает создать благотворительный фонд, которым будет управлять Якоб и Анна совместно. При этом личным условием Йоргена является то, что Якоб должен жить в Дании. Не понимая, почему Йорген так поступает, Якоб отказывается от его предложения, однако вскоре становится ясно, что Йорген смертельно болен и очень скоро умрёт. В лице Якоба он хочет найти человека, который после его смерти поддержал бы Анну, Елену и двух маленьких сыновей Елены и Йоргена. 

После долгих колебаний Якоб соглашается, подписывает контракт и остаётся в Дании. Он ещё больше сближается с Анной, когда та ищет поддержки после измены её мужа. Через некоторое время Йорген умирает. После его смерти Якоб снова приезжает в индийский приют, где ведутся работы по расширению и благоустройству, и предлагает Прамону уехать в Данию с ним. Подумав, Прамон решает, что он всё-таки хочет остаться в Индии.

В ролях

Награды 
Номинирован на премию «Оскар» 2006 года как лучший фильм на иностранном языке.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы-драмы Дании
Фильмы Швеции 2006 года
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы на датском языке
Фильмы на шведском языке
Фильмы на английском языке
Фильмы Дании 2006 года
Фильмы Nordisk Film